|-
| (4601) Ludkewycz || 1986 LB || 3 июня 1986 || Паломар || M. Rudnyk
|-
| (4602) Heudier ||  || 28 октября 1986 || CERGA || - 
|-
| (4603) Bertaud ||  || 25 ноября 1986 || CERGA || - 
|-
| (4604) Stekarstrom || 1987 SK || 18 сентября 1987 || Тоёта (город) || К. Судзуки, Т. Урата
|-
| (4605) Никитин (Nikitin) ||  || 18 сентября 1987 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4606) Saheki ||  || 27 октября 1987 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (4607) Seilandfarm || 1987 WR || 25 ноября 1987 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (4608) Вудхаус (Wodehouse) ||  || 19 января 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4609) Pizarro ||  || 13 февраля 1988 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (4610) Каёв (Kájov) || 1989 FO || 26 марта 1989 || Клеть || А. Мркос
|-
| (4611) Vulkaneifel ||  || 5 апреля 1989 || Ла-Силья || M. Geffert
|-
| (4612) Гринстейн (Greenstein) || 1989 JG || 2 мая 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (4613) Mamoru || 1990 OM || 22 июля 1990 || JCPM Sapporo || К. Ватанабэ
|-
| (4614) Masamura || 1990 QN || 21 августа 1990 || Кани || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
| (4615) Zinner || A923 RH || 13 сентября 1923 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
| (4616) Баталов (Batalov) || 1975 BF || 17 января 1975 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4617) Задунайский (Zadunaisky) || 1976 DK || 22 февраля 1976 || Сан-Хуан || -
|-
| (4618) Шаховской (Shakhovskoj) ||  || 12 сентября 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4619) Поляхова (Polyakhova) ||  || 11 сентября 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4620) Бикли (Bickley) || 1978 OK || 28 июля 1978 || Перт || -
|-
| (4621) Тамбов (Tambov) ||  || 27 августа 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4622) Соловьёва (Solovjova) ||  || 16 ноября 1979 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4623) Образцова (Obraztsova) ||  || 24 октября 1981 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4624) Стефани (Stefani) ||  || 23 марта 1982 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4625) Щедрин (Shchedrin) ||  || 20 октября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (4626) Плисецкая (Plisetskaya) ||  || 23 декабря 1984 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (4627) Pinomogavero ||  || 5 сентября 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4628) Лаплас (Laplace) ||  || 7 сентября 1986 || Рожен || Эрик Эльст
|-
| (4629) Walford ||  || 7 октября 1986 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (4630) Chaonis || 1987 WA || 18 ноября 1987 || Chions || J. M. Baur
|-
| (4631) Yabu ||  || 22 ноября 1987 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (4632) Удагава (Udagawa) || 1987 YB || 17 декабря 1987 || Тиёда || Т. Кодзима
|-
| (4633) Marinbica ||  || 14 января 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4634) Сибую (Shibuya) || 1988 BA || 16 января 1988 || Kobuchizawa || М. Иноуэ, О. Мурамацу
|-
| (4635) Рембо (Rimbaud) ||  || 21 января 1988 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
| (4636) Чили (Chile) ||  || 13 февраля 1988 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (4637) Одорико (Odorico) || 1989 CT || 8 февраля 1989 || Chions || J. M. Baur
|-
| (4638) Estens || 1989 EG || 2 марта 1989 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (4639) Minox ||  || 5 марта 1989 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (4640) Хара (Hara) || 1989 GA || 1 апреля 1989 || Yatsugatake || Ё. Кусида, О. Мурамацу
|-
| (4641) Аяко (Ayako) ||  || 30 августа 1990 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (4642) Murchie ||  || 23 августа 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (4643) Cisneros ||  || 23 августа 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (4644) Oumu ||  || 16 сентября 1990 || Китами || А. Такахаси, К. Ватанабэ
|-
| (4645) Tentaikojo ||  || 16 сентября 1990 || Китами || Т. Фудзии, К. Ватанабэ
|-
| (4646) Kwee || 4009 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (4647) Syuji ||  || 9 октября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
| (4648) Тирион (Tirion) || 1931 UE || 18 октября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
| (4649) Сумото (Sumoto) || 1936 YD || 20 декабря 1936 || Ницца || Маргарита Ложье
|-
| (4650) Мори (Mori) || 1950 TF || 5 октября 1950 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
| (4651) Вонгкванченг (Wongkwancheng) ||  || 31 октября 1957 || Нанкин || -
|-
| (4652) Ианнини (Iannini) || 1975 QO || 30 августа 1975 || Сан-Хуан || -
|-
| (4653) Томмасо (Tommaso) ||  || 1 апреля 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4654) Горькавый (Gorʹkavyj) ||  || 11 сентября 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4655) Марьориика (Marjoriika) || 1978 RS || 1 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4656) Huchra ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (4657) Lopez ||  || 22 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4658) Гаврилов (Gavrilov) ||  || 24 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4659) Родденберри (Roddenberry) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (4660) Нерей (Nereus) || 1982 DB || 28 февраля 1982 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (4661) Йебес (Yebes) || 1982 WM || 17 ноября 1982 || Yebes || M. de Pascual
|-
| (4662) Runk || 1984 HL || 19 апреля 1984 || Клеть || А. Мркос
|-
| (4663) Falta ||  || 27 сентября 1984 || Клеть || А. Мркос
|-
| (4664) Hanner || 1985 PJ || 14 августа 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4665) Muinonen ||  || 15 октября 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4666) Dietz ||  || 4 мая 1986 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4667) Robbiesh || 1986 VC || 4 ноября 1986 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (4668) Rayjay ||  || 21 февраля 1987 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4669) Hoder ||  || 27 октября 1987 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
| (4670) Ёсиногава (Yoshinogawa) || 1987 YJ || 19 декабря 1987 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (4671) Дртикол (Drtikol) ||  || 10 января 1988 || Клеть || А. Мркос
|-
| (4672) Табубоку (Takuboku) || 1988 HB || 17 апреля 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (4673) Bortle || 1988 LF || 8 июня 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4674) Паулинг (Pauling) || 1989 JC || 2 мая 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (4675) Ohboke || 1990 SD || 19 сентября 1990 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (4676) Uedaseiji ||  || 16 сентября 1990 || Китами || Т. Фудзии, К. Ватанабэ
|-
| (4677) Хироси (Hiroshi) ||  || 26 сентября 1990 || Китами || А. Такахаси, К. Ватанабэ
|-
| (4678) Ninian ||  || 24 сентября 1990 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (4679) Sybil ||  || 9 октября 1990 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (4680) Lohrmann || 1937 QC || 31 августа 1937 || Гамбург || H. - U. Sandig
|-
| (4681) Ермак (Ermak) ||  || 8 октября 1969 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4682) Быков (Bykov) ||  || 27 сентября 1973 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4683) Veratar ||  || 1 апреля 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4684) Bendjoya || 1978 GJ || 10 апреля 1978 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4685) Каретников (Karetnikov) ||  || 27 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4686) Maisica ||  || 22 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4687) Brunsandrej ||  || 24 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4688) 1980 WF || 1980 WF || 29 ноября 1980 || Паломар || Чарльз Коваль
|-
| (4689) Donn || 1980 YB || 30 декабря 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4690) Estrasburgo || 1983 AJ || 9 января 1983 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
| (4691) Тоиэн (Toyen) || 1983 TU || 7 октября 1983 || Клеть || А. Мркос
|-
| (4692) SIMBAD ||  || 4 ноября 1983 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
| (4693) Drummond || 1983 WH || 28 ноября 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4694) Festou || 1985 PM|| 14 августа 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4695) Mediolanum ||  || 7 сентября 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4696) Arpigny || 1985 TP || 15 октября 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4697) Новара (Novara) || 1986 QO || 26 августа 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4698) Йизера (Jizera) ||  || 4 сентября 1986 || Клеть || А. Мркос
|-
| (4699) Sootan || 1986 VE || 4 ноября 1986 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (4700) Carusi ||  || 6 ноября 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|}